Jorge Eduardo Sánchez Ramos (ur. 10 grudnia 1997 w Torreón) – meksykański piłkarz występujący na pozycji prawego obrońcy, reprezentant kraju, od 2022 roku zawodnik holenderskiego Ajaksu.

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Meksyku w piłce nożnej
Meksykańscy medaliści olimpijscy
Piłkarze Santos Laguna
Piłkarze Club América
Piłkarze AFC Ajax
Piłkarze nożni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Meksykańscy olimpijczycy (Tokio 2020)
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020
Ludzie urodzeni w Torreón
Urodzeni w 1997
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022